Steven Barnett, né le  à Sydney, est un plongeur australien.

Palmarès

Jeux olympiques
Athènes 2004
 Médaille de bronze en tremplin  synchronisé.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1979
Naissance à Sydney
Plongeur australien
Médaillé de bronze olympique australien
Plongeur aux Jeux olympiques d'été de 2004